Les spectres (specters dans la version japonaise) sont les sbires d’Hadès dans la série Saint Seiya. 
Ils sont au nombre de 108 dont 3 juges : Rhadamanthe, Minos et Éaque. Leurs armures sont appelées surplis.

Liste des spectres 

Anciens Chevaliers d'Or ramenés à la vie par Hadès :
 Aphrodite (Saint Seiya), Chevalier d’Or des Poissons
 Camus (Saint Seiya), Chevalier d’Or du Verseau
 Saga (Saint Seiya), Chevalier d’Or des Gémeaux 
 Shion (Saint Seiya), ancien Grand Pope et Chevalier d’Or du Bélier 
 Shura (Saint Seiya), Chevalier d’Or du Capricorne
 Masque de Mort, Chevalier d'Or du Cancer

Anciens Chevaliers d'Argent ramenés à la vie par Hadès :
 Algol, Chevalier de Persée
 Misty, Chevalier du Lézard
 Capella, Chevalier du Coche
 Dante, Chevalier de Cerbère
 Dio, Chevalier de la Mouche
 Algethi, Chevalier d'Hercule
 Sirius, Chevalier du Grand Chien
 Moses, Chevalier de la Baleine
 Babel, Chevalier du Centaure

Juges des Enfers :
 Rhadamanthe, Spectre du Wyvern, de l'Étoile Céleste Forte et Violente
 Minos, Spectre du Griffon, de l'Étoile Céleste de la Noblesse
 Éaque, Spectre du Garuda, de l'étoile Céleste de la Supériorité
 Vermeer, Spectre du Griffon ( officielle Next Dimension), de l'Étoile Céleste de la Noblesse
 Suikyo, Spectre du Garuda ( officielle Next Dimension), de l'étoile Céleste de la Supériorité

Autres spectres :
 Zelos, Spectre du Crapaud, de l'étoile Terrestre de l'Étrangeté
 Myu, Spectre du Papillon, de l'étoile Terrestre de la Féerie
 Niobe, Spectre de Deep de l'étoile Terrestre de l'Obscurité
 Raimi, Spectre du Ver de l'étoile Terrestre de la Soumission
 Cube, Spectre du Dullahan de l'étoile Terrestre de l'Ombre
 Mills, Spectre de l'Elfe de l'étoile Terrestre de l'Infériorité
 Ox, Spectre de la Gorgone de l’étoile Terrestre de la Course
 Charon,  Spectre de l'Achéron, de l'étoile Céleste de la Jonction
 Pharaon, Spectre du Sphinx de l'étoile céleste de la Bête 
 Gigant, Spectre du Cyclope de l'étoile terrestre de la Violence
 Valentine, Spectre de la Harpie, de l'étoile Céleste de la Lamentation
 Rune, Spectre du Balrog, de l'Étoile Céleste du Talent
 Yvan, Spectre du Troll, de l'étoile Céleste de la Défaite
 Stand, Spectre du Scarabée ou Coléoptère Mortel (dans le manga The Lost Canvas), de l'étoile Céleste de la Laideur
 Rock, Spectre du Golem, de l'étoile Céleste de la Cible
 Sylphide, Spectre du Basilic de l'étoile Céleste de la Victoire
 Gordon, Spectre du Minotaure de l'étoile Céleste de la Prison
 Phlegyas, Spectre du Lycaon de l'étoile Céleste du Crime
 Queen, Spectre de l'Alraune de l'étoile Céleste de la Magie
 Markino
 Edward, Spectre du Sylphe, de l'étoile Terrestre Volante
 Kagaho, Spectre du Bénou de l’étoile Céleste de la Cruauté
 Cheshire, Spectre de Cat Sith, de l'Étoile Terrestre Bestiale
Byaku, Spectre du Necromancien de l'etoile Céleste de l'esprit  
Fyodor, Spectre de la Mandragore de l'étoile Céleste de la douleur 
Wimber, Spectre de la chauve-souris de l'étoile Terrestre du jugement 
Veronica, Spectre du Nasu de l'étoile Céleste de l'étude
Violate, Spectre de Béhémoth de l'étoile Céleste de la solitude 

pt:Espectros de Hades